Igrzyska Europejskie 2019 – 2. edycja igrzysk europejskich, multidyscyplinarnych zawodów sportowych, które odbyły się w Mińsku na Białorusi w dniach 21–30 czerwca 2019 roku.

Wybór gospodarza

Miasta aplikujące 
ECO (Europejski Komitet Olimpijski) zaproponował organizacje II Igrzysk Europejskich czterem miastom europejskim.

Aplikacje anulowane 
Dodatkowo ECO wysłało 2 propozycje, jednak miasta je odrzuciły.

Decyzja 
Po wycofaniu się Holandii z organizacji Igrzysk Europejskich 2019, w dniu 20 listopada 2015 roku ECO ogłosiło, że jeśli Rosja opanuje skandal dopingowy, to igrzyska europejskie odbędą się w Soczi lub Kazaniu. Po rozpoczęciu dochodzenia przez Światową Agencję Antydopingową w sprawie skandalu dopingowym w Rosji Międzynarodowy Komitet Olimpijski odmówił wsparcia organizacji imprez w tym państwie.

21 października 2016 roku podczas zebrania Europejskiego Komitetu Olimpijskiego wybrano miasto Mińsk do roli gospodarza igrzysk europejskich.

Reprezentacje 
Na Igrzyskach Europejskich 2019 wzięło udział 50 reprezentacji narodowych.

Dyscypliny 
Na Igrzyskach Europejskich 2019 zostało rozegranych 200 konkurencji w 20 dyscyplinach. W ośmiu sportach zawody były jednocześnie jedną z kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich 2020 w Tokio.

Kalendarz 
Terminarz składa się z 200 konkurencji.

Klasyfikacja medalowa

Transmisje telewizyjne 
Według oficjalnych źródeł pozwolenie na transmitowanie Igrzysk Europejskich 2019 na terenie Polski zdobyły dwie stacje:
  Eurosport,
  Polsat Sport.

Zobacz też 
 Polska na Igrzyskach Europejskich 2019
 Białoruś na Igrzyskach Europejskich 2019

Przypisy 

Igrzyska Europejskie 2019